

Lokalizacje

Niemcy 
 Prüll – dzielnica gminy Siegsdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Prüll – obszar wolny administracyjnie w  kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth

Inne 
 Prüll – klasztor